Bornmann steht für
 Bornmann-Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Johann Gottfried Bornmann (1766–1825), deutscher evangelischer Geistlicher und Heimatforscher
Karl Gerhard Bornmann (* 1946) deutscher Polizeihauptkommissar
 (3075) Bornmann, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bormann
 Bornemann